( für Reiter, Ritter; Plural ) kann bezeichnen
 einen Eques, d. h. einen Angehörigen des römischen Ritterstandes (equester ordo)
 einen Reiter in einer Hilfstruppeneinheit des römischen Heeres
 den Eques, einen berittenen römischen Gladiator

Die Pluralform equites steht außerdem für
 Equites singulares, eine Reitertruppe im Römischen Reich, die als Garde des Kaisers oder eines Statthalters fungierte
 Equites aurati (Singular ), eine Amtsträgerelite des Heiligen Römischen Reiches, die überwiegend aus Angehörigen des niederen Adels bestand
 Equites Originarii (lat. für ursprüngliche Ritter), die uradeligen Familien Schleswig-Holsteins